Arthur e il popolo dei Minimei – romanzo di Luc Besson del 2004
 Arthur e il popolo dei Minimei – film del 2006 diretto da Luc Besson
 Arthur e il popolo dei Minimei – videogioco d'avventura del 2007
 Arthur e i Minimei – serie di quattro romanzi di Luc Besson